Hostage steht für:
 Hostage, Originaltitel von Hölle der Gewalt, australischer Spielfilm von Frank Shields (1983)
 Hostage (1988), US-amerikanischer Fernsehfilm von Peter Levin (1988)
 Hostage (2002), US-amerikanischer Kurzfilm von John Woo (2002)
 Hostage, Originaltitel von Hostage – Entführt, amerikanisch-deutscher Spielfilm von Florent Emilio Siri (2005)
 Hostage 2 – Es gibt kein Zurück (Junction), US-amerikanische Spielfilm von Tony Glazer (2012)
 Hostage: Rescue Mission, Computerspiel aus dem Jahr 1988

Hostage ist der Familienname folgender Personen:
 Gilmary M. Hostage (* 1955), US-amerikanischer General

Siehe auch:
 Hostages, US-amerikanische Fernsehserie (2013)